Chen Rong (ok. 1200-1266) – chiński malarz
 Chen Rong (ur. 1988) – chińska biegaczka